Born Free, livro de 1960 escrito por Joy Adamson.
Born Free (filme), filme de 1966 baseado no livro.

Música
Born Free (álbum), álbum de 2010 de Kid Rock.
Born Free (canção), canção do álbum Maya de M.I.A..